Le nom Lemmy peut désigner plusieurs personnes :

Pseudonyme 
 Lemmy, un des membres du groupe de producteurs et disc jockeys japonais DJ Sharpnel,
 Lemmy Kilmister (1945-2015), bassiste et chanteur de heavy metal du groupe Motörhead.

Prénom 
 Lemmy Constantine (1957-), un chanteur américain,
 Lemmy Foncillas (1991-), un joueur de rugby français.

Personnage 
 Lemmy Caution, un personnage de l'écrivain Peter Cheyney.

Cinéma 
 Lemmy, documentaire de 2010 sur le musicien de rock anglais Lemmy Kilmister.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Prénom masculin